Wawelberg:
 Hipolit Wawelberg
 Tadeusz Puszczyński, ps.: Konrad Wawelberg
 Grupa Wawelberg
 Szkoła Wawelberga i Rotwanda – szkoła mechaniczno-techniczna w Warszawie